Пианко:

 Пианко — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Пианко — микрорегион в Бразилии. входит в штат Параиба.